The Wild Hunt (Kristian Matsson), album, 2010
The Wild Hunt (Watain), album 2013